Лос Алкатрасес има више значења:

 Лос Алкатрасес (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Алкатрасес (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Алкатрасес (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Алкатрасес (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Алкатрасес (Бандериља), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику